Yellow Dog Linux (abbreviata come YDL) era una distribuzione Linux per architetture hardware PowerPC di Terra Soft.

Il primo rilascio risale al 1999 per le macchine Apple Macintosh, diventando negli anni la distribuzione di riferimento per le architetture PowerPC.

Oggi la YDL è la distribuzione di riferimento per IBM BladeCenter JS2x e i server Series p5, Mercury XR9, inoltre vi è un supporto parziale per la PlayStation 3 della Sony senza supporto per la grafica. A partire da febbraio 2007 è possibile acquistarla con un sovrapprezzo di 50 dollari con YDL preinstallato

La YDL è un prodotto della Terra Soft Solutions, Inc. con sede in Colorado, USA.

Nel febbraio 2008 esce Yellow Dog Linux 6.0.

È basato su CentOS e il kernel Linux 2.6.23.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Distribuzioni derivate da CentOS